Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2003 si concluse con la vittoria di Syracuse contro Kansas.

Carmelo Anthony di Syracuse fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

South region

Midwest region

West region

Tabellone

East region

South region

Midwest region

West region

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Jim Boeheim
Vice-allenatori: Mike Hopkins, Bernie Fine

Premi NCAA
Naismith College Player of the Year: T.J. Ford, Texas Longhorns
John R. Wooden Award: T.J. Ford, Texas Longhorns
Oscar Robertson Trophy: David West, Xavier Musketeers
Adolph Rupp Trophy: David West, Xavier Musketeers
NABC Player of the Year: Nick Collison, Kansas Jayhawks
AP Player of the Year: David West, Xavier Musketeers
Pete Newell Big Man Award: David West, Xavier Musketeers
NABC Defensive Player of the Year: Emeka Okafor, Connecticut Huskies
Frances Pomeroy Naismith Award: Jason Gardner, Arizona Wildcats
Most Outstanding Player: Carmelo Anthony, Syracuse Orange
NCAA All-Americans First Team:
 F - David West, Xavier Musketeers
 G - T.J. Ford, Texas Longhorns
 F/G - Josh Howard, Wake Forest Demon Deacons
 F - Nick Collison, Kansas Jayhawks
 G - Dwyane Wade, Marquette Golden Eagles
NCAA All-Americans Second Team:
 G - Hollis Price, Oklahoma Sooners
 F/G - Carmelo Anthony, Syracuse Orange
 F - Kyle Korver, Creighton Bluejays
 G - Troy Bell, Boston College Eagles
 G - Jason Gardner, Arizona Wildcats
Naismith College Coach of the Year: Tubby Smith, Kentucky Wildcats
Henry Iba Award: Tubby Smith, Kentucky Wildcats
NABC Coach of the Year: Tubby Smith, Kentucky Wildcats
AP Coach of the Year: Tubby Smith, Kentucky Wildcats
Chip Hilton Player of the Year Award: Brandon Miller, Butler Bulldogs
Clair Bee Coach of the Year Award: Tom Crean, Marquette Golden Eagles
Legends of Coaching Award: Roy Williams, Kansas Jayhawks

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Campionato di pallacanestro NCAA Division I